Rafael puede referirse a:

 Rafael Vara Cuervo, director de cine de animación español (1936 - 1989);
 Rafael Vara López, médico cirujano, investigador y catedrático español (1904 - 1982);